Domenico Labrocca – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nick LaBrocca – calciatore statunitense